Myadora är ett släkte av musslor. Myadora ingår i familjen Myochamidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Myadora